Стадольник — фамилия.
 Стадольник, Иван Константинович (1940—2021) — белорусский советский писатель.
  (род. 1983) — белорусский футболист.